Kijevskaja je název pro několik stanic metra, nacházejících se v zemích bývalého SSSR.

 Kijevskaja (stanice metra v Moskvě) – přestupní stanice metra v Moskvě
 Kijevskaja (stanice metra v Charkově) – stanice metra v Charkově
 Kijevskaja (říční rameno Obu) – pravé říční rameno Obu